Vegeta (specerij)
Vegeta (fictieve planeet), een planeet uit Dragon Ball Z.
Vegeta (personage), een personage uit Dragon Ball Z.